Раст може да се односи на:

 Раст, постепено повећање масе тијела живих бића

или

 Раст (Нови Пазар), насеље града Новог Пазара, Рашки округ, Република Србија
 Раст (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ